Le château du Vivier peut désigner :
 Le château du Vivier, un château-fort en ruines situé dans la commune de Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), en France ;
 Le château du Vivier, à Aubergenville dans les Yvelines, en France ;
 Le château du Vivier, à Écully, dans la métropole de Lyon, en France ;
 Le château du Vivier, à Lyon, dans la métropole de Lyon, en France ;
 Le château du Vivier, à Scientrier, en Haute-Savoie ;
 Le château du Vivier, à Le Vivier dans les Pyrénées-Orientales.

Vivier